В третьому сезоні Футбольної ліги Престон Норт-Енд опустився на друге місце, а чемпіонство з двоочковим відривом здобув Евертон. В порівнянні з попереднім сезоном відбулися зміни. Сток Сіті не пройшов переобрання і перейшов до конкурента — Футбольного Альянсу. Їх замінив Сандерленд, який називали в той час «командою талантів».

Турнірна таблиця

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія